Hermant ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Hermant (1862–1950), französischer Schriftsteller, Journalist und Sprachpurist 
 Jacques Hermant (1855–1930), französischer Architekt
 Pierre-Antoine-Achille Hermant (1823–1903), französischer Architekt, Vater von Jacques Hermant